Лос Хакалитос има више значења:

 Лос Хакалитос, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Хакалитос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Хакалитос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Хакалитос (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Хакалитос, Гвадалупе (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Хакалитос (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Хакалитос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Хакалитос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику